Jakobson:
 Jakobson (herb szlachecki)
 August Jakobson
 Carl Robert Jakobson
 Eduard Magnus Jakobson
 Roman Jakobson